Петър Горанов може да се отнася за:

 Петър Горанов (1829–1925) – български революционер
 Петър Горанов (1926–2011) – български историк
 Петър Горанов (р.1947) – български художник и актьор